Шулов — русская фамилия и топоним.

 Шулов, Иван Семёнович (1874—1940) — русский советский агроном.
 Шулов, Олег Серафимович (1935—2006) — советский астроном.